Diogo de Sousa, bispo do Porto e arcebispo de Braga — bispo do Porto (1496-1505) e arcebispo de Braga (1505-1532)

 Diogo de Sousa, bispo de Miranda e arcebispo de Évora — bispo de Miranda (1597-1610) e arcebispo de Évora (1610)
 Diogo de Sousa, arcebispo de Évora — arcebispo de Évora (1671-1678)
 Diogo de Sousa, conde do Rio Pardo — conde de Rio Pardo, governador da capitania de São Pedro do Rio Grande e da Cisplatina, vice-rei da Índia Portuguesa (1816-1821)

Desambiguação